Кларк има више значења:
 Округ Кларк (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Округ Кларк (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Кларк (Ајдахо), је округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Кларк (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Кларк (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Кларк (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Кларк (Вашингтон), је округ у америчкој савезној држави Вашингтон
 Округ Кларк (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Кларк (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Кларк (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Кларк (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Кларк (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Кларк (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Кларк (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Кларк (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Кларк (Невада), је округ у америчкој савезној држави Невада
 Округ Кларк (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Кларк (Њу Џерзи), је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Кларк (Пенсилванија), је град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Кларк (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Кларк (Луизијана), је град у америчкој савезној држави Луизијана
 Кларк (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Кларк (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Кларк (Па де Кале), је насеље и општина у североисточној Француској у региону Север-Па д Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Сент Омер
 Кларк (језеро), је језеро у Сједињеним Америчким Државама

Особе 
 Џејсон Кларк, аустралијски глумац
 Џим Кларк, британски возач формуле 1 и двоструки светски шампион
 Артур Ч. Кларк, британски писац и проналазач
 Весли Кларк, пензионисани генерал војске Сједињених Америчких Држава
 Елери Кларк, амерички атлетичар
 Емилија Кларк, енглеска глумица
 Рој Кларк, енглески писац
 Станли Кларк, амерички џез контрабасиста и композитор
 Сузана Кларк, британска списатељица
 Хелен Кларк, новозеландски политичар
 Марк Кларк, амерички генерал